Mulinum echegarayi är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Hans Emmo Emo Wolfgang Hieronymus. Mulinum echegarayi ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
echegarayi